HMS Bellerophon ha sido el nombre recibdo por cuatro buques de la Royal Navy en memoria del héroe de la mitología griega Belerofonten, además hubo otros dos buques planeados con dicho nombre:
  fue un navío de línea de tercera clase con un porte de 74 cañones botado en  1786. Fue convertido en buque prisión en 1815, fue renombrado HMS Captivity en 1824, y fue vendido para desguace en 1836.
 HMS Bellerophon fue un navío de línea de tercera clase con un porte de 80 cañones, nombrado originalmente HMS Talavera pero renombrado  antes de ser botado en 1818. fue renombrado HMS Bellerophon en 1824, y relegado a servicios en puerto en  1848 y finalmente fue vendido para desguace en 1892.
  fue un ironclad botado en 1865. Fue renombrado Indus III en 1904 y utilizado como buque de entrenamiento, y fue vendido en 1922.
  fue un acorazado, líder de su clase, botado en 1907 y vendido para desguace en 1921.
 HMS Bellerophon debía haber sido un crucero de la clase Minotaur de 1943. fue ordenado en 1942, pero fue renombrado  antes de iniciarse su construcción en 1944.
 HMS Bellerophon debía haber sido un crucero de la clase Minotaur. Fue renombrado  en 1945 mientras estaba en construcción.

Referencias 
 

Nombres de buques británicos